

Musica 
The A Team  – singolo del 2011 del cantautore Ed Sheeran
The A-Team  – duo hip hop di Los Angeles composto da Abstract Rude e Aceyalone

Altri media 
A-Team (The A-Team) – serie televisiva statunitense  degli anni ottanta
A-Team (The A-Team) – film del 2010 ispirato alla serie A-Team
The A-Team  – serie a fumetti statunitense basata sulla serie televisiva
The A-Team  – parte della 101st Airborne Division dell'esercito statunitense

Pagine correlate 
A-Team (disambigua)